Anda je lahko:
Anda, Bohol
Anda, Pangasinan
 Anda, Afganistan
 Anda, Norveška